Александр Васильевич Галуненко (род. 1 марта 1946 года, село Троицкое, Запорожская область, Украинская ССР, СССР) — лётчик-испытатель Авиационного научно-технического комплекса имени О. К. Антонова, Киев. Герой Украины (1999), заслуженный лётчик-испытатель СССР, заслуженный работник транспорта Украины.
Кандидат технических наук (2000), президент ГО «Федерация авиационного спорта Украины», председатель координационного совета ГО «Ассоциация самолетостроителей». Советник Генерального директора ГК «Укроборонпром»

Биография

Ранние годы 
Родился 1 марта 1946 года в с. Троицкое Мелитопольского района Запорожской области. Окончил Черниговское высшее военное авиационное училище лётчиков, лётчик-инженер (1968).

Служба в ВВС и работа в авиационной промышленности 
С октября 1968 по декабрь 1973 — лётчик, старший лётчик, командир звена, заместитель командира эскадрильи в/ч 06858 Одесского военного округа.

С декабря 1973 по май 1975 — слушатель Школы лётчиков-испытателей Министерства авиационной промышленности СССР, (1975). С мая 1975 по декабрь 1991 — лётчик-испытатель АНТК им. О. Антонова, до сентября 1994 — командир летного отряда АНТК им. О. Антонова, до сентября 1996 — вице-президент «Международная авиакомпания „Антонов-Аэротрек“», до мая 2006 — лётчик-испытатель, помощник генерального конструктора по летным вопросам АНТК им. О. Антонова. В 1974 году окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения (ныне — ГУАП).

С мая 2006 по май 2007 — депутат Верховной Рады Украины (от Партии регионов, № 192 в списке), председатель подкомитета по вопросам авиационного транспорта Комитета по вопросам транспорта и связи ВР Украины.

С декабря 2007 по октябрь 2008 — директор по поддержке эксплуатации самолетов АНТК им. О. Антонова.

С сентября 2010 года — профессор кафедры безопасности полетов и член Наблюдательного совета Кировоградской летной академии НАУ, с февраля 2011 года — советник Генерального директора ГК «Укрспецэкспорт», с декабря 2011 года — заместитель председателя Наблюдательного Совета ГК «Укроборонпром», с августа 2013 года — член Наблюдательного совета Национального авиационного университета.

Семья 
 Первая жена — Валентина Николаевна (1946—2015), сын — Евгений (род. 1969), дочь — Елена (род. 1973);
 вторая жена — Ольга Александровна
Внуки — Анатолий, Александр, Тамара, Мария.

Награды и звания 
 Герой Украины с вручением Ордена «Золотая Звезда» (21 августа 1999 года) — за личное мужество и героизм, проявленные во время проведения лётных испытаний новой авиационной техники.
 Орден «За заслуги» III степени (20 сентября 1997 года) — за личное мужество и высокий профессионализм, выявленные в испытании лётного образца военно-транспортного самолета Ан-70.
 Орден Дружбы (6 июля 1998 года, Россия) — за большой вклад в освоение новых образцов летательных аппаратов, укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Украиной.
 Орден Почёта (8 декабря 1988 года) — за успешное осуществление советско-канадского лыжного трансарктического перехода по маршруту СССР — Северный полюс — Канада и большой вклад в развитие дружеских отношений между СССР и Канадой.
 Заслуженный работник транспорта Украины (1992).
 Мастер спорта международного класса (1990).
 Заслуженный лётчик-испытатель СССР (1989).
 Заслуженный мастер спорта Украины (2004).

Признание 
За установление 110 мировых авиационных рекордов в одном полете на Ан-225 «Мрия» его имя занесено в книгу рекордов Гиннеса (1991).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Краткая биография Галуненко Александра Васильевича

Члены Партии регионов Украины
Выпускники Черниговского высшего военного авиационного училища лётчиков
Почётные граждане Бучи
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Выпускники Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения